Le championnat d'Algérie de football 1992-1993 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

Le MC Oran remporte le titre de champion d'Algérie 1993.

Résumé de la saison 
Le MC Oran remporte le quatrième championnat de son histoire et se qualifie pour la Coupe des clubs champions 1994. L'édition 1992-1993 de la Coupe d'Algérie a été annulée, par conséquent, c'est le NA Hussein Dey, vice-champion, qui se qualifie pour la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe 1994. L'US Chaouia, troisième en championnat, se qualifie pour la Coupe de la CAF 1994. Et enfin la JS Kabylie qui termine à la quatrième place du championnat se qualifie au tour préliminaire de la Coupe arabe des clubs champions 1994.

L'USM Annaba, l'ASM Oran et le MO Constantine qui terminent respectivement, quatorzième, quinzième et seizième, sont relégués en Division 2.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 2 points, un match nul 1 point et une défaite 0 point.

Calendrier 
Le tirage au sort du calendrier a été effectué, le mercredi 14 octobre 1992, à la salle des conférences du stade du 5-Juillet d'Alger.

Résultats 

 NB : 87 joueurs ont inscrit pas moins de 167 buts en 96 matches joués en championnat après 12 journées.

 NB: Arrêt du championnat jusqu'au 26 août 1993.

Meilleurs buteurs 

 8 buts : Zouani (USMB), Benyahia (WAT), Berahou (WAM).
 7 buts : Hedibel et Benmessahel (MCA), Neggazi (CRB), Boutaleb et Rahem (USMH), Alloui (ASAM), Kaoua (USC), Goual et Belatoui omar (MCO).
 6 buts : Moussouni (CRB), Dziri (NAHD), Sid (USC).
 5 buts : Adjali (NAHD), Ziret (ESS), Benzerga (ASMO), Issolah et Rahmouni et Djahmoun (JSBM), Abbad et Bentis et Haidour (WAM).
 4 buts : Gouli (MCA), Kamel Kaci-Saïd et Meguenni (USMB), Khiat (USC), Kabrane (CRB) ali moussa (crb) , Amirou (JSK), Yahi (USC), Taguine (USMH), Heddadi (JSBM), Heddada (ASMO), Idirem (NAHD), Boukheddane (MOC), Djalti (WAT), Mehdaoui (ESS).

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football D2 1992-1993
 Supercoupe d'Algérie de football 1992

Championnat d'Algérie de football
Football en 1992
Football en 1993